Mariana (Còrsega), colònia romana a la costa oriental de Còrsega (França)
 Mariana (Conca), municipi de la província de Guadalajara (Castella la Manxa, Espanya)
 Juan de Mariana (Talavera de la Reina, 1536 - Toledo, 1624), historiador i jesuïta